MacGregor steht für:

 MacGregor (Manitoba), Ort in Kanada
 MacGregor Peaks, Gebirge auf der Livingston-Insel, Antarktis
 MacGregor Yacht Corporation, US-amerikanische Bootswerft

MacGregor, Mac Gregor oder Macgregor ist der Familienname folgender Personen:
 Bob MacGregor (1933/34–2008), US-amerikanischer Fernsehreporter und Nachrichtensprecher
 Bruce MacGregor (* 1941), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Cammy MacGregor (* 1968), US-amerikanische Tennisspielerin
 Carlos Mac Gregor Ancinola (* 1955), mexikanischer Architekt
 Catherine MacGregor (* 1972), französische Ingenieurin und Unternehmensleiterin
 Clarence MacGregor (1872–1952), US-amerikanischer Politiker
 Clark MacGregor (1922–2003), US-amerikanischer Politiker
 Cynthia MacGregor (1964–1996), US-amerikanische Tennisspielerin
 Donald Macgregor (1939–2020), britischer Marathonläufer
 Douglas Macgregor (* 1947), US-amerikanischer Offizier, Autor und Berater
 Elizabeth Ann Macgregor (* 1958), britische Kunsthistorikerin, Kuratorin und Museumsdirektorin
 Genaro Fernández MacGregor (1883–1959), mexikanischer Jurist und Rektor der UNAM
 Gregor MacGregor (1786–1845), Heerführer in den südamerikanischen Befreiungskriegen
 Ian Macgregor (* 1983), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Joanna MacGregor (* 1959), britische Konzertpianistin, Komponistin und Dirigentin
 John MacGregor (1825–1892), britischer Rechtsanwalt und Kanu-Pionier
 John MacGregor, Baron MacGregor of Pulham Market (* 1937), britischer Politiker
 Jorge Carpizo MacGregor (1944–2012), mexikanischer Jurist, Politiker und Rektor der UNAM
 Katherine MacGregor (1925–2018), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary MacGregor (* 1948), US-amerikanische Sängerin
 Murray MacGregor (1884–1966), britischer Geologe
 Neil MacGregor (* 1946), britischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Peter MacGregor-Scott (1947–2017), britisch-amerikanischer Filmproduzent
 Rob MacGregor (* 1948), US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Roy MacGregor (1671–1734), schottischer Volksheld und Geächteter
 Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854–1918), britischer Okkultist
 Scott MacGregor (1914–1973), britischer Filmarchitekt
 William MacGregor (1846–1919), britischer Arzt und Politiker
 William York MacGregor (1855–1923), britischer Maler

Siehe auch:
 Clan MacGregor
 McGregor